Pervomajskij , toponimo slavo molto diffuso, letteralmente relativo al Primo maggio, in Russia e nei nuovi Stati dell'ex Unione Sovietica ci sono circa una settantina di paesi o villaggi con questo nome.

Bielorussia
 Pervomajskij – villaggio nel distretto di Buda-Kashalyova
 Pervomajskij – villaggio nel distretto di Vetka Danilovichsky
 Pervomajskij – villaggio nel distretto di Vetka Svetilovichsky
 Pervomajskij – villaggio nel distretto di Dobrush

Kazakistan
 Pervomajskij – villaggio nella Regione di Almaty
 Pervomajskij – villaggio nel distretto di Distretto di Šemonaiha

Kirghizistan
 Pervomajskij – villaggio urbano

Russia

Adighezia
 Pervomayskij – centro abitato situato nel Majkopskij rajon

Regione di Arcangelo
 Pervomajskij – denominazione di Novodvinsk dal 1957 al 1977

Regione di Kirov
 Pervomayskij – cittadina (formazioni amministrativo-territoriali chiuse ZATO), sulle sponde del fiume Jur'ja

Repubblica di Komi
 Pervomajskij – un villaggio nel distretto urbano di Ukhta

Regione di Tambov
 Pervomayskij – insediamento urbano

Regione di Tula
 Pervomayskij – insediamento urbano nel rajon di Ščëkinskij

Ucraina
 Pervomajs'kyj – città dell'Ucraina situata nella Oblast' di Charkiv

Pagine correlate
 Pervomajskij rajon